Jméno a příjmení Jiří Fencl má více nositelů:

 Jiří Fencl (politik) (* 1965) – český politik hnutí STAN a sportovní manažer, zastupitel Jihočeského kraje, starosta obce Libníč na Českobudějovicku
 Jiří Fencl (fotbalista) (* 1976) – bývalý český fotbalista, obránce